Banyoles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Banyoles (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Banyoles (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar